Stati Uniti d'America
 Cottage Grove – città della Contea di Washington, Minnesota
 Cottage Grove – città della Contea di Lane, Oregon
 Cottage Grove – città della Contea di Henry, Tennessee
 Cottage Grove – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin